Куна — одна з назв куниці (рід Martes)
 Куна — грошова одиниця Стародавньої Русі.
 Куна — колишня грошова одиниця Хорватії.
 Куна — індіанська народність в Панамі і Колумбії
 Куна — засіб покарання, наручник для приковування до стіни
 Куна — застаріла назва пробою, дверної скоби для замка чи засува

Топонім 

 Куна — село в Гайсинському районі, Вінницької області.
 Куна — залізнична станція в м. Оленегорськ (Мурманська область, Росія)
 Куна — річка у Львівській області, протока Дністра.

Див. також 
 Кунка
 Куна ексчендж